Trezzano puede referirse a:

 Trezzano sul Naviglio, localidad y comuna de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia
 Trezzano Rosa,  localidad y comuna de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia